Ženská dvouhra Kremlin Cupu 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do singlové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Darja Kasatkinová, kterou v úvodním kole vyřadila Ukrajinka Dajana Jastremská.

Češka Karolína Muchová si postupem do prvního semifinále turnaje v kategorii Premier zajistila debutový průnik mezi třicet nejlepších tenistek na žebříčku WTA. Premiérově také postoupila na jeden ze dvou závěrečných turnajů okruhu, čínský WTA Elite Trophy.

Vítězkou se stala třetí nasazená Belinda Bencicová, jež ve finále zdolala ruskou šampionku z roku 2014 Anastasiji Pavljučenkovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–1 a 6–1. V probíhající sezóně si po triumfu v Dubaji připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour. Již postup do finále 22leté Švýcarce zajistil debutovou účast na Turnaji mistryň.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2019